Georges Cuvier (Montbéliard, 1769 - París, 1832), naturalista i zoòleg 
 Frédéric Cuvier (1773 – 1838), zoòleg francès germà de Georges
 Cuvier (Jura), municipi francès al departament del Jura 
 Fontaine Cuvier, monument parisenc a la rue Linné i del 20 rue Cuvier